Nathan Goris (Wilrijk, 30 maart 1990) is een Belgische voetballer die onder contract staat bij KFC Ranst. Hij is de zoon van Francis Goris die van 1979 tot 1983 bij Antwerp FC speelde en 1983-1984 in tweede klasse bij RC Mechelen.

Statistieken

Goris